Linach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Linach, Stadtteil von Furtwangen im Schwarzwald im Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Linach,  alte Schreibweise von Leinach, Gemeinde im Landkreis Würzburg, Bayern

Gewässer:
 Linach (Breg), rechter Zufluss der Breg bei Kohlbrücke, Stadt Vöhrenbach, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Linach, alter Name des Leinacher Bachs, linker Zufluss des Mains in Zellingen, Landkreis Main-Spessart, Bayern

Siehe auch:
 Leinach
 Linac, Gemeinde im Département Lot, Frankreich
 Linachtalsperre an der Linach (Breg)
 Lindach